

Населені пункти та їхні частини
 Струпиці — село в гміні Хойнув Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Струпиці — село в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Струпиці — частина міста Єленя-Ґура в Нижньосілезькому воєводстві

Примітки